Salamé désigne notamment :

Patronyme 

George Salamé (1976-), skieur alpin libanais
Ghassan Salamé (1951-), politologue libanais
Jean Salamé (1958-), céiste français
Léa Salamé (1979-), journaliste franco-libanaise
Ramzi F. Salamé, Professeur libano-canadien des universités
Ramzi T. Salamé (1953-), écrivain et peintre français d'origine libanaise
Riad Salamé (1950- ), gouverneur de la Banque du Liban
Youssef Salamé (1954-), homme politique libanais

Toponyme 

 Salamé, localité du Cameroun située dans l'arrondissement de Petté (département du Diamaré).

Voir aussi 
Salameh